Вишеслав може бити:

 , словенско мушко име
 Вишеслав (730–780), српски кнез из династије Властимировића
  (око 800), кнез Приморске Хрватске
  (988–1010), руски кнез Новгорода из династије Рјуриковичa

остало:

 Вишеслав (тврђава), тврђава на Дунаву
 неисправан назив за тврђаву Стражу